Владисла́в Ио́сифович Равдоникас (27 ноября (9 декабря) 1894, Тихвин, Новгородская губерния — 28 ноября 1976, Ленинград) — советский археолог, член-корреспондент АН СССР (1946).

Биография 
С четырёх лет круглый сирота. В середине 1910-х годов увлёкся археологией, вёл раскопки курганов на территории Тихвинского уезда Новгородской губернии в верховьях реки Сясь.

В 1916—1917 годах учился в Михайловском артиллерийском училище, участник Первой мировой войны. С энтузиазмом встретил Октябрьскую революцию, избирался делегатом IX Всероссийского Съезда Советов. Командир артдивизиона Красной Армии (Карело-Финский фронт, фронт против Юденича). В Тихвине заведовал Педагогическим техникумом, инициировал музейный статус монастыря, редактировал уездную газету.

В 1922 году не выполнил приказ Губернского комитета РКП (б) переехать в Череповец на партийную работу в газете, так как видел себя в научной работе и преподавании, вышел из партии по заявлению о выходе и постановлению Тихвинского уездного комитета РКП (б), о чём написал письмо-обоснование в ЦК РКП (б).

В период с 1918 по 1923 год с перерывами учился на историко-филологическом факультете Петроградского университета.

В 1927 году переехал в Ленинград, работал сотрудником Государственной академии истории материальной культуры. С 1928 года — сотрудник Института истории материальной культуры.

С 1929 года преподавал в ЛГУ, профессор. В 1934 — доктор исторических наук.

В 1935 году исследовал петроглифы Онежского озера, в 1936 году — Беломорские петроглифы.

В 1936—1938 годах исследовал Оленеостровский могильник в Карелии. На площади 2350 м² было вскрыто 177 погребений, найдено 7132 предмета эпохи мезолита.

Позднее вёл раскопки средневековых курганов Приладожья в Старой Ладоге.

В 1936—1948 годы занимал должность заведующего кафедрой (отделением) археологии в ЛГУ. Один из создателей теоретических марксистских основ советской археологии в 1930—1940-х годах.

В 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал Ленинградским отделением Института истории материальной культуры.

В 1946 году избран действительным членом Норвежской Академии наук.

Автор трудов по истории северо-запада России в древности и в средние века (расселение прибалтийско-финских племён, становление государственности в регионе), теоретическим проблемам первобытного общества.

С конца 1940-х годов отошёл от научной деятельности.

Похоронен на Комаровском кладбище.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)

Примечания

Литература 
 Савинов Д. Г. Предисловие // Памятники древнего и средневекового искусства: Сб. ст. в память проф. В. И. Равдоникаса. — СПб., 1994. — С. 5-13.
 Международная конференция к 100-летию В. И. Равдоникаса: Тезисы докладов. — СПб., 1994
 Формозов А. А. К столетнему юбилею В. И. Равдоникаса // Российская археология. — 1996. № 3.

 
 Столяр А. Д. Деятельность В. И. Равдоникаса // Тихвинский сборник. Тихвин, 1988. Вып. 1;
 Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Равдоникаса. СПб., 1994;
 Платонова Н. И. Панорама отечественной археологии на «великом переломе» // Археологические вести. СПб., 2002. Вып. 9;
 Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете. СПб., 2003.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Список трудов В. И. Равдоникаса
 Старая Ладога
 Староладожская археологическая экспедиция
 Корзухина Г. Ф. О некоторых ошибочных положениях в интерпретации материалов Старой Ладоги
 Алымов С. С. Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940—1950-х гг.

Историки СССР
Археологи СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Члены Норвежской академии наук
Сотрудники ИИМК РАН
Революционеры России
Большевики
Похороненные на Комаровском кладбище
Сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН